Hannsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hannsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (9,95 ha)
Hannsjön, Västmanland, sjö i Sala kommun,  (18,6 ha)
Hannsjöarna (Näs socken, Jämtland, 699268-143989), sjö i Östersunds kommun,  (2,44 ha)
Hannsjöarna (Näs socken, Jämtland, 699287-143938), sjö i Östersunds kommun,  (14,9 ha)
Hannsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (53,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn